Kitim kan syfta på följande platser:

Jordanien 

 Kitim (ort i Jordanien), Irbid,

Kina 

 Kuytun He, vattendrag, Xinjiang, 

Robotskapade Jordanienförgreningar
Robotskapade Kinaförgreningar